Struik steht für:

 Struik Foods Europe, ein niederländischer Nahrungsmittelhersteller
 Struik Publishers, ein südafrikanischer Verlag in der Verlagsgruppe Penguin Random House 

Struik ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Struik (1926–2006), niederländischer Büchersammler und Bibliophiler
 Dirk Struik (1894–2000), niederländischer Mathematiker

Siehe auch:
 Nicolaas Struyck (1686–1769), niederländischer Mathematiker, Astronom, Geograph und Pionier der Statistik in den Niederlanden
 Frank van der Struijk (* 1985), niederländischer Fußballspieler